Список испанского исторического наследия (Patrimonio histórico español) (недвижимого), расположенного на территории автономного сообщества Кантабрия, и имеющего статус Объекта культурного интереса Испании (исп. Bien de Interés Cultural, BIC), согласно закону «Об испанском историческом наследии» от 25 июня 1985 года.

Объекты культурного интереса Испании разделены на несколько типов и подтипов:
 Недвижимое имущество
 Исторические памятники
 Исторические сады и парки
 Исторические и историко-художественные ансамбли городов и поселений
 Исторические места (районы) — культурный ландшафт Испании
 Археологические зоны
 Движимое имущество
 Этнографическое наследие Испании — объекты духовной и материальной культуры, быта испанского народа.
 Документальное культурное наследие — архивы и библиотеки

Каждый объект имеет свой код, под которым он внесён в реестр охраняемых объектов культурного интереса Испании.

Архивы

Библиотеки

Исторические и историко-художественные ансамбли городов и поселений

Исторические сады

Исторические памятники

Исторические места

Археологические зоны

Примечания

Ссылки 

 Patrimonio Histórico en la web del Ministerio de Cultura de España
 Bienes culturales en la web de la D.G. de Cultura

Культура Кантабрии
Списки:Испания